Морэ́ () — фамилия. Известные носители:

 Морэ, Александр (1868—1938) — французский египтолог, член Академии надписей и изящной словесности.
  — швейцарский политик, президент Национального совета Швейцарии в 2019—2020.
  (1921—1998) — швейцарский композитор, пианист, органист и дирижёр.
  (1912—2003) — композитор и дирижёр.

См. также 
 Море (значения)
 Морэ & Рэльсы
 Морэ невухим